Bühlbach ist ein Gewässername:

 Bühlbach (Andelsbach), rechter Zufluss des Andelsbachs (zum Hochrhein) bei Hänner, Gemeinde Murg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Bühlbach (Betzenbach), rechter Zufluss des Oberlaufs Taubbach des Betzenbachs (zur Speltach) bei Spaichbühl, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bühlbach (Erlbach), rechter Zufluss des Erlbachs (zur Aisch) bei Ottenhofen, Marktbergel, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Bühlbach (Fischach), rechter Zufluss der Fischach (zur Bühler) bei Mittelfischach, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bühlbach (Killingerbach), linker Zufluss des Killingerbachs (zur Röhlinger Sechta) nach Killingen, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bühlbach (Krumm), linker Zufluss der Krumm in Krummwälden, Stadt Eislingen/Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Bühlbach, Oberlauf des Mühlenbachs bis Lette, Stadt Coesfeld, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen, linker Zufluss des Kettbachs (in den Oberlauf Heubach des Halterner Mühlenbachs)
 Bühlbach (Wesenitz), linker Zufluss der Wesenitz beim Ortsteil Bühlau der Gemeinde Großharthau im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Bühlbach (Becherlehenbach), linker Zufluss des Becherlehenbachs (zur Rems) bei Mutlangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Buhlbach
 Bühlbächle
 Bühlgraben